Wannberg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:

 alternativer Name der Haldenburg

Wannberg ist der Name folgender Orte:

 Wannberg (Pottenstein), ein Ortsteil von Pottenstein

Wannberg ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Wannberg (1930–2022), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Tontechniker